Der BoyleSports World Grand Prix 2021 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 3. bis zum 9. Oktober zum 24. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum ersten Mal die Morningside Arena in Leicester. Damit fand das Turnier zum zweiten Mal in Folge nicht im traditionellen Austragungsort, dem Citywest Hotel in Dublin, statt.

Titelverteidiger war Gerwyn Price. Im Finale unterlag der Waliser seinem Landsmann Jonny Clayton mit 1:5 Sätzen.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in sets gespielt, die wiederum in einen best of five legs-Modus unterteilt wurden. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden sets pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 9 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Teilnehmer 
Für den World Grand Prix 2021 waren folgende Spieler teilnahmeberechtigt:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit qualifiziert waren

Für beides galt als Cut-off-Datum der 26. September 2021, also die Gibraltar Darts Trophy.

PDC Order of Merit
  Gerwyn Price
  Peter Wright
  Michael van Gerwen
  James Wade
  Dimitri Van den Bergh
  Gary Anderson
  José de Sousa
  Dave Chisnall
  Michael Smith
  Nathan Aspinall
  Rob Cross
  Krzysztof Ratajski
  Joe Cullen
  Jonny Clayton
  Glen Durrant
  Stephen Bunting

Pro Tour Order of Merit
  Brendan Dolan
  Damon Heta
  Dirk van Duijvenbode
  Luke Humphries
  Ryan Searle
  Danny Noppert
  Ross Smith
  Gabriel Clemens
  Mensur Suljović
  Vincent van der Voort
  Callan Rydz
  Martijn Kleermaker
  Ian White
  Daryl Gurney
  Mervyn King
  Darius Labanauskas

Setzliste

Ergebnisse 

Die Auslosung fand am 27. September 2021 statt.

Finale

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streamingdienst DAZN das Turnier.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Vorbericht auf darts1.de
 Vorbericht auf dartn.de
 Vorbericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2021
Dartveranstaltung 2021
Dartwettbewerb in England
Sportveranstaltung in Leicester